A szolnoki 1A jelzésű autóbusz a Tallinn városrész és az Ipari Park (Stadler) között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a javarészt azonos útvonalon közlekedő 1-es és 1Y busz nincs feltüntetve. 

!colspan=2|Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0||Tallinn városrészvégállomás||25||23
|align=left|
|-
|colspan=2|2||Zagyva-híd||23||21
|align=left|
|-
|colspan=2|3||Várkonyi tér||22||20
|align=left|
|-
|colspan=2|4||Vásárcsarnok||21||19
|align=left|
|-
|colspan=2|7||Szapáry út||18||16
|align=left|
|-
|colspan=2|8||Tiszavirág-híd||17||15
|
|-
|colspan=2|9||Gábor Áron tér||16||14
|
|-
|colspan=2|10||Mártírok útja (RepTár)||15||13
|
|-
|colspan=2|11||Dohányfermentáló||14||12
|
|-
|colspan=2|13||Logisztikai Park||12||10
|align=left|
|-
|colspan=2|14||Megyei Kórház||11||9
|align=left|
|-
|colspan=2|16||Cukorgyári lakótelep||9||7
|align=left|
|-
|colspan=2|17||McHale Hungária Kft.||8||6
|align=left|
|-
|colspan=2|18||Agroker bejárati út||7||5
|align=left|
|-
|colspan=2|19||Paprika utca (Unisil)||6||4
|align=left|
|-
|colspan=2|20||Vegyiművek lakótelep||5||3
|align=left|
|-
|colspan=2|21||BVM||4||2
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Tüzép telep||3||1
|align=left|
|-
|colspan=2|23||Holland Colours Kft.||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|24||Eagle Ottawa II.||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|25||Eagle Ottawa I.||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|26||Ipari Park (BSM)vonalközi végállomás||2||0
|align=left|
|-
|27
!width=15px rowspan=3|
|Papírgyár||∫
!width=15px rowspan=3|
|align=left|
|-
|28||Segura||1
|
|-
|29||Ipari Park (Stadler)végállomás||0
|
|}

Jegyzetek

Források 

Szolnok autóbuszvonalai